Кабыл — название населённых пунктов в Казахстане:

 Кабыл — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Кабыл — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.